Самоне:

 Самоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже.
 Самоне — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт.